Briševo est un toponyme qui peut désigner :
Briševo, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Briševo, un village de Croatie situé dans la municipalité de Poličnik, comitat de Zadar.